Edward Somerset kan syfta på:

* Edward Somerset, 4:e earl av Worcester (före 1568–1628), engelsk aristokrat
 Edward Somerset, 2:e markis av Worcester (1601?–1667), engelsk adelsman 
 Lord Edward Somerset (1776–1842), brittisk militär